WKB steht als Abkürzung für:

 Walliser Kantonalbank
 Well Known Binary, ein Format zur Darstellung von Geometriewerten als Binärcode, siehe  Simple Feature Access #Well-known Binary
 Wentzel-Kramers-Brillouin-Näherung, die näherungsweise Lösung der Schrödingergleichung, siehe WKB-Näherung
 Weserkraftwerk Bremen
 Westdeutscher Künstlerbund
 Wien – Kagraner Bahn

Abkürzung